Favorit může být:

 předpokládaný vítěz (utkání, soutěže)
 Favorit – oblíbenec panovníka, chráněnec, osoba zahrnovaná přízní
 Favorit (jízdní kolo) – značka jízdních kol vyráběných v podniku Favorit Rokycany
 Škoda Favorit
Škoda Favorit (1936) – automobil vyráběný v letech 1936–1941
Škoda Favorit – automobil vyráběný v letech 1988–1995
 Favorit (vlak) – mezinárodní vlak
 TJ Favorit Brno – cyklistický oddíl
 zámek Favorit v okrese Sokolov
 Favorit (jídlo) – konzerva vepřového masa se zeleninou
 
Opera
 Favoritka – název opery Gaetana Donizettiho

Městská část
 Favoriten – městská část ve stejnojmenném 10. vídeňském okrese Favoriten

Externí odkazy